Усташская надзорная служба (), сокращённо УНС — служба безопасности Независимого государства Хорватии, образованная 16 августа 1941. Крупнейшая после вооружённых сил организация, занимавшаяся борьбой с партизанами и четниками — врагами усташского режима.

Краткая история 
УНС была образована 16 августа 1941 путём слияния Усташской разведывательной службы и Службы по охране концлагерей. Руководителем её стал Евген Кватерник. Она координировала работу деятелей усташского режима и подчинялась лично Анте Павеличу, а также боролась против политических оппонентов и преследовала этнические меньшинства. Также в её составе был отдел, занимавшийся вопросами концлагерей: руководителем его был сначала Мийо Бабич, а после его смерти главой стал Векослав «Макс» Лубурич. В начале 1943 года УНС была расформирована и преобразована в новую организацию GRAVSIGUR — сокращение от «Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost» ().

Структура 
Изначально УНС делилась на четыре бюро (с 16 августа 1941):
 Усташское рейдерство — занималось преследованием политических оппонентов, состояло из трёх специальных отделов: коммунистического, сербского и еврейского.
 Усташская разведывательная служба.
  — военная полиция, которая охраняла концлагеря.
 Личный отдел.

20 апреля 1942 после нескольких переформирований была утверждена окончательная структура УНС, просуществовавшая до расформирования службы, в виде 15 отделов:
 I отдел (итальянский): занимался внешней контрразведывательной деятельностью, контролировал итальянскую пропаганду.
 II отдел: боролся с британской агентурой.
 III отдел: боролся с движением четников и сербами в частности на территории НГХ.
 IV отдел (антикоммунистический): вёл борьбу с влиянием Коммунистической партии Хорватии и лично против Народно-освободительного движения.
 V отдел: решал вопросы мусульманского населения и вёл разведывательную деятельность в Турции.
 VI отдел: отвечал за решение еврейского вопроса и искал семьи со смешанными браками.
 VII отдел: разыскивал политических противников усташского режима, боролся с инакомыслием.
 VIII отдел: боролся против недобросовестных чиновников в различных министерствах.
 IX отдел: разведывательная деятельность, направленная против людей, выступающих за свободу и демократию, особенно среди представителей элитных профессий.
 X отдел: контролировал нацистскую пропаганду в НГХ, оказывал помощь хорватским фольксдойче и хорватской общине Германии.
 XI отдел: контролировал венгерскую разведывательную деятельность и решал вопросы проживания венгров в НГХ.
 XII отдел: занимался вопросами деятельности словенцев в НГХ.
 XIII отдел: решал вопросы Католической церкви.
 XIV отдел: занимался всеми иными вопросами, которые не были в компетенции других отделов.
 XV отдел: контрразведывательная служба вооружённых сил НГХ.

Примечания

Литература 
 

Хорватский коллаборационизм
Военная разведка
Спецслужбы Хорватии
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Независимое государство Хорватия